Societat d'Atracció de Forasters, organització de foment del turisme a Barcelona entre 1908 i 1939
 Servei d'Aviació i Fabricació, organització de fabricació de material d'aviació depenent de les Forces Aèries de la República Espanyola
 Societat Anònima de Foneria, empresa històrica de foneria amb seu a Manresa, al Bages
 SAF-PPO (de l'acrònim de Servei d'Acció Formativa), programa d'ocupació en el marc dels Planes de Desarrollo, antecessor de l'INEM a Espanya
 Fundació Sabino Arana (del seu nom en basc Sabino Arana Fundazioa), institució cultural vinculada al Partit Nacionalista Basc
 Forces Aliades del Sudan (del seu nom en anglès Sudan Allied Forces), milícia participant en la Segona Guerra Civil del Sudan
 Forces Armades Sudaneses (del seu nom en anglès Sudanese Armed Forces), exèrcit del Sudan
 Forces Armades de Singapur (del seu nom en anglès Singapore Armed Forces), exèrcit de Singapur
 Forces Aèries d'Eslovàquia (del seu nom en anglès Slovak Air Force), forces aèries d'Eslovàquia
 Secretari de la Força Aèria dels Estats Units (del seu nom en anglès Secretary of the Air Force), cap del Departament de les Forces Aèries dels Estats Units d'Amèrica
 Societat Astronòmica de França, societat científica dedicada a l'astronomia de França
 (4162) SAF, asteroide batejat en honor de la Societat Astronòmica de França
 Societat Arqueològica de Finisterre, societat científica dedicada a l'arqueologia amb seu a Kemper, a França
 Superlliga Argentina de Futbol, entitat organitzadora de la Primera Divisió de futbol de l'Argentina
 Jocs SAF (de l'acrònim en anglès de South Asian Federation), jocs esportius celebrats a l'Àsia Meridional
 Škola Animiranog Filma, escola d'animació tradicional amb seu a Croàcia
 Servei Auxiliar Femení, cos femení de les forces armades de la República Social Italiana
 Società Aeroporto Fiorentino, empresa gestora de l'Aeroport de Florència-Peretola, a Itàlia
 SAF Tehnika (de l'acrònim en letó Super Augstas Frekvences), empresa fabricant d'equipaments de transmissió de dades per microones
 Ford SAF (de l'acrònim en francès Société Anonyme Française), empresa filial històrica de Ford Motor Company a França
 Svenska Arbetsgivareföreningen, organització patronal de les empreses de Suècia
 Strip Art Features, editorial especialitzada en comic book amb seu a Eslovènia
 Síndrome alcohòlica fetal, trastorn provocat al fetus per l'alcohol ingerit per la mare durant la gestació
 Síndrome antifosfolípid, malaltia autoimmunitària que pot provocar trombosi
 Microscopi de fluorescència supercrítica (del seu nom en anglès Supercritical Angle Fluorescence), microscopi de fluorescència que treballa en el límit de la difracció
 Simple Aggregation Format, format definit per l'estàndard MPEG-4 basat en SVG
 SAF també és el codi del COI de Sud-àfrica, estat de l'Àfrica
 SAF també és el codi a l'Euronext de Safran, empresa d'aeronàutica de França
 Saf també és l'abreviatura de la safflorita, mineral de la classe dels sulfurs